Болгарене (болг. Българене) — название населённых пунктов.

Болгария 
 Болгарене (Ловечская область) — село в Ловечской области.
 Болгарене (Плевенская область) — село в Плевенской области.
 Болгарене (Старозагорская область) — село в Старозагорской области.